Reddick kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Reddick (Florida)
Reddick (Illinois)